SM-liiga 1992/1993 byla 18. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 TPS Turku – Ilves Tampere 3:1 (6:0, 5:4 P, 1:3, 4:3)
 Ässät Pori – Jokerit Helsinky 3:0 (7:6, 3:2, 4:3)
  IFK Helsinky – JYP Jyväskylä 1:3 (2:4, 2:5, 4:1, 1:4)
 Hämeenlinnan Pallokerho – Lukko Rauma 3:0 (2:0, 4:3, 3:1)

Semifinále 
 TPS Turku – Ässät Pori 3:1 (6:3, 1:4, 6:3, 6:0)
 Hämeenlinnan Pallokerho – JYP Jyväskylä 3:2 (6:3, 0:1, 4:1, 1:2, 2:1)

O 3. místo 
 JYP Jyväskylä – Ässät Pori 4:3 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku – Hämeenlinnan Pallokerho 3:1 (9:3, 5:6, 3:2, 3:1)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1992 
Lední hokej v roce 1993
Sport ve Finsku v roce 1992
Sport ve Finsku v roce 1993